Адрианопольский мирный договор — название ряда мирных договоров между Россией и Турцией, заключённых в Адрианополе (Эдирне).
 Адрианопольский мир (1568) — мирный договор между императором Максимилианом II и османским султаном Селимом II, завершивший Австро-турецкую войну 1566—1568. Был подписан в Адрианополе 17 февраля 1568 года
 Адрианопольский мирный договор 1713 года
 Адрианопольский мирный договор 1829 года
 Перемирие, подписанное Россией и Портой 19 января (31 января) 1878 года (прелиминарный договор по итогам русско-турецкой войны (1877—1878)).

См. также 
 Прутский мирный договор